Mordo ist der Familienname folgender Personen

 Renato Mordo (1894–1955), deutscher Theaterintendant
 Elsbeth Mordo (* 1929), baden-württembergische Politikerin der Grünen

Mordo ist der Name folgender fiktiver Figuren

 Baron Mordo, ein Charakter im Marvel-Universum